Бикфорд () — английская фамилия. Известные носители:

 Бикфорд, Уильям (1774—1834) — английский изобретатель и промышленник.
 Бикфорд, Чарльз (1891—1967) — американский актёр театра, кино и телевидения, известный исполнитель ролей второго плана.

См. также 

 Бекфорд